Henry Bellows peut faire référence à :
  (1803-1873), avocat et homme politique américain ;
  (1885-1939), homme de médias américain et traducteur ;
  (1814-1882), homme de clergé américain.